CZF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Airways Facilities Sector LRRS, Cape Romanzoff (Alaska), Stati Uniti